Albéric Magnard (1865-1914), musicien français
 d’où la rue Albéric-Magnard du   de Paris
 Francis Magnard (1837-1894), journaliste français
 Pierre Magnard (1927- ), philosophe et universitaire français
 Roger Magnard, fondateur (en 1933) des éditions Magnard
 Gilles Magnard, alias Sellig, humoriste français né en 1969